Bohadschia, može označavati:sinonime: Bohadschia Crantz, rod iz porodice Brassicaceae
 Bohadschia alliacea (Jacq.) Crantz = Peltaria alliacea Jacq.
 Bohadschia F.W. Schmidt, rod iz porodice Asteraceae
 Bohadschia hirta (L.) F. W. Schmidt = Leontodon saxatilis subsp. saxatilis
 Bohadschia lucida F. W. Schmidt = Aposeris foetida (L.) Less.
 Bohadschia C. Presl, rod iz porodice Passifloraceae
 Bohadschia humifusa Presl = Turnera diffusa Willd. ex Schult.
 Bohadschia microphylla (Desv. ex Ham.) Griseb. = Turnera diffusa Willd. ex Schult.Rod':
Bohadschia, rod Echinodermata iz porodice Holothuriidae''